A The Others jelentheti a következőket:

Filmművészet
 Más világ, eredeti címén The Others, 2001-es film
 The Others, Travis Fine 1997-es filmje
 The Others, Hugo Santiago 1974-es filmje
 The Others, amerikai televíziós sorozat, 2000

Zene
 The Others, brit együttes
 The Others, 2005-ös album
 The Others, Miyavi 2015-ös albuma